Vodostaj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 705 stanovnika te 216 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji